That Championship Season est le titre de plusieurs œuvres :
 That Championship Season est une pièce de théâtre de Jason Miller
 That Championship Season, adaptation filmique de 1982 réalisée par Jason Miller.
 That Championship Season, adaptation télévisée de 1999 réalisée par Paul Sorvino.
 That Championship Season, titre original d'un épisode de la série télévisée Un toit pour dix.